Cephalosphaera kan syfta på:

 Cephalosphaera (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Cephalosphaera (växter) – ett släkte av växter